Пьер Пети ():
 Пети, Пьер (1617—1687) — французский учёный, медик и поэт.
 Пети, Пьер (1832—1909) — французский фотограф.
 Пети, Пьер (1922—2000) — французский композитор и музыкальный критик.